Lugar generalmente se refiere a una aglomeración secundaria de un municipio, menor que una villa y mayor que una aldea. Además, puede hacer referencia a:
 Cualquier espacio geográfico.
 El lugar geométrico, conjunto de puntos que cumplen determinadas condiciones o propiedades geométricas.
 El lugar común, una palabra, frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado sabida o por su uso excesivo o gastado.
 El lugar de culto (o templo), un edificio sagrado.
 El lugar sagrado, cualquier sitio geográfico considerado de gran importancia y valor espiritual para las distintas confesiones y comunidades religiosas.
 Lugares Colombinos, ruta en torno a aquellos lugares andaluces que tuvieron una especial relevancia en la preparación y la realización del primer viaje de Cristóbal Colón.
 Anexo:Lugares de El legado, listado de lugares que aparecen en la saga El Legado, de Christopher Paolini.
 Anexo:Lugares de Fullmetal Alchemist, listado de las localizaciones en que tiene lugar la serie de anime y manga Fullmetal Alchemist.
 Anexo:Lugares de Star Fox, listado de lugares de la saga de videojuegos Star Fox.

Enlaces externos